Mai jos este prezentată lista episoadelor ale serialului Clasa lui 3000. În România, episoadele nu au un titlu oficial.

Liste de episoade ale serialelor de animație